Socke steht für:

 Kleidungsstück für den Fuß, siehe Strumpf
 Nickname des deutschen E-Sportlers Giacomo Thüs (* 1987)
 Abkürzung für Sockenpuppe (Netzkultur), einen Zweit-Account in einer Online-Community